De Welsche voetbalclub Cardiff City FC speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Cardiff City FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 48.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Wales
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Cardiff City FC
Cardiff City FC